Capitanio
 Bartolomea Capitanio
 Aldo Capitanio
 Luisa Capitanio Santolini
 Andrea Capitanio
 Luigi Capitanio

Pagine correlate 

 Capitaniato